Euro Plus steht für:

 ATS Euro Plus, europäische Fernsehnorm
 Euro-Plus-Pakt, europäisches Wirtschaftspaket (2011)